Renault, een Franse fabrikant van personenauto's, bedrijfswagens, trucks, tractoren en vliegtuigmotoren
 Renault Sport, de motorsportdivisie van Renault
 Renault Rusland, Russische autofabrikant en volle dochteronderneming van Renault
 Renault (tractor), een tractormerk dat van 1919 tot 2004 bestond
 Renault Trucks, een Frans bedrijf dat vrachtauto's produceert
 Renault F1 Team, een autosportteam in de Formule 1
 Renault (wielerploeg), een Franse wielerploeg die werd opgericht in 1978 en opgeheven in 1985
 Renault Ladiesteam, een Nederlandse marathonschaatsploeg
 Wet-Renault, de Belgische wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling
 Louis Renault (industrieel) (1877-1944), Frans autobouwer en mede-oprichter van Renault
 Louis Renault (professor) (1843-1918), Frans professor in internationaal recht
 Marcel Renault (1872-1903), Frans autocoureur en mede-oprichter van Renault
 Mary Renault (1905-1983), Engels schrijfster van historische boeken
 Monique Renault, Nederlands animator en filmregisseur